Die J.P. Morgan China Squash Open 2019 fanden vom 4. bis 8. September 2019 in Shanghai in der Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2019/20 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger waren Mohamed Abouelghar bei den Herren und Raneem El Weleily bei den Damen. Abouelghar konnte verletzungsbedingt nicht antreten. Im Endspiel der Herren standen sich mit Ali Farag und Mohamed Elshorbagy die beiden topgesetzten Spieler gegenüber. Elshorbagy gewann die Partie mit 11:3, 11:9, 5:11 und 11:8. Bei den Damen siegte Nour El Tayeb im Finale gegen Vorjahressiegerin Raneem El Weleily mit 11:9, 9:11, 11:9, 9:11 und 12:10.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Zhou Zhitao und Li Dongjin jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Li zog kurz vor Turnierbeginn zurück, für sie rückte Ho Tze-Lok ins Feld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 112.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2019/20
PSA World Tour der Damen 2019/20